Pan y quesillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris; 
 el nombre común de la planta Erophila verna;
 el nombre común de la planta Primula veris;
 el nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.